Le Eishockey Club Wiki-Münsingen est un club de hockey sur glace de Wichtrach en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1944.

Palmarès 
 1re ligue
 Champion en 1998-1999

2ème ligue
 Champion en 1965-1966

Lien externe 
  Site officiel

Wiki-Münsingen